GTT est un sigle qui peut désigner :
 Gruppo Torinese Trasporti ;
 Gaztransport & Technigaz, une entreprise d'ingénierie navale française de conception de membrane de confinement cryogénique ;
 GTT Communications (où GTT signifie Global Telecom & Technology), une entreprise américaine spécialisée dans les réseaux de télécommunications internet.